Зачёт Кубка мира по биатлону 2017/2018 по спринтерским гонкам.

Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами зачёта.

Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями зачёта.

Система начисления очков 
Начиная с сезона 2014/2015 действует новая система начисления очков.

Мужчины

Женщины 
В таблице указаны места занятые на этапах Кубка Мира. 
В скобках указаны очки полученные на этапе в данной дисциплине.
Курсивом отмечен лидер зачёта после этапа.

Примечание 
DNS − спортсмен был заявлен, но не стартовал
DNF − спортсмен стартовал, но не финишировал
LAP − спортсмен по ходу гонки (для гонок преследования и масс-стартов) отстал от лидера более чем на круг и был снят с трассы
DSQ − спортсмен дисквалифицирован
— − спортсмен не участвовал в этой гонке

2017 год в биатлоне
2018 год в биатлоне
Спринтерский